Новодубровский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Новодубровский сельсовет — в Крутихинском районе Алтайского края.
 Новодубровский сельсовет — в Убинском районе Новосибирской области.